Mauricette est un prénom féminin dérivé du prénom masculin Maurice.
Les Mauricette sont fêtées le .

 Pour voir toutes les pages commençant par Mauricette, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Mauricette.

Nom de famille

 Bénédicte Mauricette est une joueuse française de volley-ball née en 1985.
 Amandine Mauricette est une joueuse française de volley-ball née en 1985.

Pseudonyme 

 Mauresette, également appelée Mauricette est une mannequin et showgirls du début des années 1920.

Autre

 Les mauricettes sont des petits pains salés et garnis alsaciens.
 Mauresette ou Mauricette est une comédie de Broadway de H. B. Irving jouée en 1906.

Bibliographie 
 

Prénom féminin
Prénom français